Romário Pereira Sipião, Braziliaans voetballer
Romário Ricardo da Silva, Braziliaans voetballer
Romário de Souza Faria Júnior, Braziliaans voetballer en zoon van Romário de Souza Faria